Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 6:2, 7:6(7:1). Он је тако окончао Надалов победнички низ у Монте Карлу, који је тај турнир освајао сваке године од 2005.

Носиоци

 'Новак Ђоковић (победник)
 Енди Мари (треће коло)
 Рафаел Надал (финалиста)
 Томаш Бердих (треће коло)
 Хуан Мартин дел Потро (треће коло)
 Жо-Вилфрид Цонга  (полуфинале)
 Ришар Гаске (четвртфинале)
 Јанко Типсаревић (друго коло)

<li> Марин Чилић (треће коло)
<li> Николас Алмагро (друго коло)
<li> Жил Симон (прво коло)
<li> Милош Раонић (друго коло)
<li> Станислас Вавринка (четвртфинале)
<li> Хуан Монако (треће коло)
<li> Андреас Сепи (прво коло)
<li> Филип Колшрајбер (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Монте Карло мастерс 2013.
Монте Карло мастерс – појединачно